Olaszország
Rossano, város Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Rossano Veneto, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében